Anticomopsis är ett släkte av rundmaskar. Anticomopsis ingår i familjen Anticomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Anticomopsis